Jora ist der Familienname folgender Personen:

Dirk Jora (* 1960), Sänger der deutschen Punkbands Slime, C.I.A. und Rubberslime
Mihail Jora (1891–1971), rumänischer Komponist